Indian Standard Time
Istanbul Airport, IATA-luchthavencode
Ist (eiland)
Ist en soll
Instituto Superior Técnico, instituut in Lissabon, Portugal

Zie ook 
 I.S.T.